Herophon () ist der Name von:

 Herophon (Gesandter) (2. Jh. v. Chr.), Gesandter des makedonischen Königs Perseus
 Herophon (Bildhauer) (2. oder 1. Jh. v. Chr.), makedonischer Bildhauer

sowie:
 Herophon (Musikautomat), ein mechanischer Musikautomat